Rasheed est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Kaleed Rasheed (né en 1982), homme politique canadien en Ontario
Madawi al-Rasheed (née en 1962), universitaire et anthropologue saoudienne
Rita Rasheed (née en 1989), joueuse hongroise de basket-ball
Roger Rasheed (né en 1969), joueur australien de tennis

Prénom
Rasheed Broadbell (né en 2000), athlète jamaïcain au 110 mètres haies
Rasheed Dwyer (né en 1989), athlète jamaïcain de sprint
Rasheed Sulaimon (né en 1994), joueur américain de basket-ball
Rasheed Wallace (né en 1974), joueur et entraîneur américain de basket-ball
Rasheed Wright (né en 1980), joueur américain de basket-ball

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom